Jadegebiet steht für:

 die ehemals preußische Exklave im Land Oldenburg (Jadegebiet)
 ein Gewässersystem, bestehend aus dem Fluss Jade, dem Jadebusen, der Innenjade und der Außenjade